PAHO puede referirse a:
 Organización Panamericana de la Salud en sus siglas inglesas;
 Aeropuerto de Homer (Alaska, EE. UU.), según su código OACI.